Горня́к

 Горняк — человек, работающий на добыче полезных ископаемых подземным способом; работник горной промышленности, горнорабочий или горный инженер.

Топоним

Казахстан 
 Горняк — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Горняк — до 2010 года название села Желдиозек Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Горняк — город, административный центр Локтевского района Алтайского края.
 Горняк — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Горняк — посёлок в Сернурском районе Марий Эл.
 Горняк — посёлок в Милославском районе Рязанской области.
 Горняк — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Горняк — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
 Горняк — село в Можгинском районе Удмуртии.

Украина 
 Горняк — город в Донецкой области.
 Горняк — посёлок городского типа в Львовской области.
 Горняк — посёлок городского типа в Луганской области.

В спорте

Казахстан 
 «Горняк» — футбольный клуб из Хромтау.
 «Горняк» — прежнее название футбольного клуба «Енбек» из Жезказгана.
 «Горняк» — прежнее название футбольного клуба «Арман» из Кентау.
 «Горняк» — хоккейный клуб из города Рудный.

Россия 
 «Горняк» — футбольный клуб из Грамотеино.
 «Горняк» — футбольный клуб из Качканара.
 «Горняк» — футбольный клуб из Кемерова.
 «Горняк» — футбольный клуб из Ковдора.
 «Горняк» — футбольный клуб из Кушвы.
 «Горняк» — футбольный клуб из Райчихинска.
 «Горняк» — футбольный клуб из города Учалы.
 «Горняк» — футбольный клуб из города Строитель.
 «Горняк» — хоккейный клуб из Оленегорска.
 «Горняк» — хоккейный клуб из города Учалы (в 2021 году играет в Верхней Пышме).
 «Горняк» — хоккейный клуб из Ковдора.
 «Горняк» — хоккейная команда из Гремячево.

Украина 
 «Горняк» — футбольный клуб из Павлограда.
 «Горняк» — футбольный клуб из Кривого Рога.
 «Горняк» — футбольный клуб из города Ровеньки.
 «Горняк» — футбольный клуб из города Комсомольское.
 «Горняк» — название футбольного клуба «Кривбасс» из Кривого Рога в 1962—1965 годах.
 «Горняк» — название футбольного клуба «Харцызск» в 1991—1992 годах.
 «Горняк» — название футбольного клуба «Антрацит» в 1992 году.
 «Горняк-Спорт» — футбольный клуб из города Горишние Плавни.
 «Горняк» — мини-футбольный клуб из города Красногоровка.

Стадионы 
 «Горняк» — стадион в Кривом Роге.
 «Горняк» — стадион в городе Комсомольское Донецкой области.
 «Горняк» — стадион в Качканаре.

Фамилия 
 Горняк, Евгений (в монашестве Августин; 1919—2003) — епископ Украинской греко-католической церкви, первый апостольский экзарх Великобритании.
 Горняк, Михал (род. 1970) — чешский футболист и футбольный тренер.
 Горняк, Юрий Юрьевич (1939 — около 2010) — советский и молдавский шахматист.

Другое 
 «Горняк» — городская газета г. Торез.
  — монастырь в Сербии.
 «Горняк» — племенной завод в Октябрьском районе Ростовской области.
 «Горняк» — совхоз в Октябрьском районе Ростовской области.

См. также